.re vrhovna internetska domena Reunion
 Re kratica za kemijski element Renij
 Re (Vestfold, Norveška), grad i općina u Norveškoj